Ramona Aricò – pallavolista italiana
 Rodolfo Aricò – pittore italiano